Adept steht für:

 Adept (Schüler), Person, die in eine Lehre eingeweiht ist
 Adept (Band), schwedische Band
 Adept (Software), Paketverwaltungsprogramm für Linux
 Adept Technology, US-amerikanischer Robotikhersteller

ADEPT steht für:

 ADEPT (Prozessbeschreibungssprache)

Siehe auch: